Гюринг () — немецкая компания, основанная в 1898 году. Производитель осевого режущего инструмента. Предприятие имеет 4 структурных подразделения: производство инструмента, производство твёрдого сплава (1500 тонн в год), сервис услуг по восстановлению режущих свойств инструмента, а также производство программных заточных станков и прочего вспомогательного оборудования.

Компания разрабатывает и производит твёрдые сплавы для обработки металлов резанием, а также давлением, и, особенно, для производства прецизионного инструмента. Производственная программа компании включает в себя около 1650 различных видов инструмента: свёрла, фрезы, метчики, зенкеры, развёртки, свёрла ружейные, инструментальная оснастка.

История

Структура компании 
 Dr. Gühring KG, Хемниц
 Stock AG, Берлин
 G-Elit Präzisionswerkzeug GmbH, Берлин
 Hartner AG

Продукция/Услуги

Продукты

Исследования / услуги 
 Исследования и производство твердых сплавов и покрытий.

Ссылки 
 Официальный сайт компании Gühring

Машиностроительные компании Германии
Производители станков и инструментов
Производители инструмента